Jerzy Radziwiłł (1480-1541), nobile lituano
 Jerzy Radziwiłł (1556-1600), cardinale polacco-lituano